Diese Liste enthält Verlage, die in der DDR zwischen 1949 und 1990 bestanden. Die Liste ist weitgehend vollständig.

Geschichte

1945 bis 1989 
Seit Mitte 1945 wurden in der Sowjetischen Besatzungszone erste neue Verlage gegründet.  Dazu nahmen etliche private ihre Tätigkeit nach den kriegsbedingten Unterbrechungen mit neuen Lizenzen wieder auf.  Die Verlage waren in ihrer Tätigkeit durch die politischen Vorgaben zwar begrenzt, entwickelten aber dennoch ein relativ breites Veröffentlichungsspektrum aus Belletristik, Wissenschaft, Technik, Kunst, Unterhaltung, Politik.

In den folgenden Jahren gaben einige aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen ihre Tätigkeit in der SBZ/DDR auf und gingen meist in die Bundesrepublik, wo sie neue Verlage gründeten. Anfang der 1960er Jahre gab es staatlich verordnete Umstrukturierungen und Schließungen. 1972 wurden die meisten der verbliebenen privaten Verlage nach dem Machtantritt von Erich Honecker verstaatlicht.

Seit 1989 

Im Herbst 1989 gab es 78 Verlage in der DDR.  Die meisten von ihnen konnten nach Übernahmen oder Kooperationen, sowie auch mit veränderten Verlagskonzepten noch einige Jahre weiterbestehen. Dabei waren die wirtschaftlichen Bedingungen schwieriger als bei Verlagen in der alten Bundesrepublik. Zum Beispiel durften sie keine Werke aus westlichen Verlagen nach der Aufhebung der Lizenzrechte mehr verkaufen, während die westlichen Verlage durchaus weiter Werke der ehemaligen DDR-Verlage mit ihrer Lizenz vertreiben durften.

Außerdem entstanden seit Ende 1989 bis Herbst 1990 noch etwa 60 neue Buchverlage. Von ihnen überlebten nur wenige (Ch. Links Verlag, BasisDruck).

Buchverlage 1989 

Im Oktober 1989 gab es 78 selbstständige Buchverlage in der DDR.

Weitere Buchverlage vor 1989 
Es gab über 60 weitere Buchverlage, die vor 1989 aufgelöst worden waren.

Weitere Verlage bis 1989

Verlage von Organisationen 

Daneben gaben Museen, Universitäten, Ministerien und weitere Organisationen  Publikationen in eigenen Verlagen heraus, teilweise als Typoskripte. (Auswahl)

 Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR
 Bauinformation Berlin
 Berlin-Information
 Humboldt-Universität, Berlin
 Hygiene-Museum, Dresden
 Kulturbund, Berlin
 Märkisches Museum, Berlin
 Ministerium des Innern
 Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen
 Museum für deutsche Geschichte, Berlin
 Museum für Völkerkunde, Leipzig
 Nationale Forschungs- und Gedenkstätten Weimar
 Staatliche Museen Berlin
 Zentralhaus für Kulturarbeit, Leipzig

Zeitungsverlage 

Die Tageszeitungen und einige Zeitschriften wurden von Zeitungsverlagen herausgegeben, die meist einer Partei oder Organisation gehörten (z. B. Berliner Verlag). Diese waren in VOBs organisiert.

Postkartenverlage 
Es gab weitere Verlage, die meist nur Postkarten und Kalender herausgaben.

 Auslese-Bild-Verlag, Bad Salzungen
 VEB Bild und Heimat, Reichenbach/Vogtland
 Brück & Sohn, Meißen
 DTVL, Leipzig
 Dr. Herbert Schulze Nachfahren, Leipzig
 Gebrüder Garloff, Magdeburg
 Graphokopie Sander, Berlin
 Heldge-Verlag, Köthen
 KONSUM FOKU / fotocolor Magdeburg
 Kunstverlag Werner Thiele, Reichenbach/Vogtland
 Köhler & Büßer, Karl-Marx-Stadt
 Meissner & Buch, Leipzig
 Oberlausitzer Kunstverlag, Ebersbach
 Planet-Verlag, Berlin
 Postreiter-Verlag, Halle
 Quellkunst-Verlag, Dresden-Cossebaude
 Spezial-Kunstverlag Albert Horn, Gotha
 Straub & Fischer, Meiningen
 VEB Foto-Verlag, Erlbach
 VEB Postkarten-Verlag, Berlin
 VEB Volkskunstverlag, Reichenbach
 Verlag Erhard Neubert, Karl-Marx-Stadt
 Verlag Felix Setecki, Berlin
 Verlag Rudolf Zieschank, Rudolstadt
 Verlag Willy Klautzsch, Magdeburg

Landkartenverlage 
In den 1950er Jahren gab es einige kleinere Verlage, die teilweise nur Landkarten und Ortspläne vertrieben. Die meisten von ihnen wurden nach wenigen Jahren aufgelöst. Der Landkartenverlag wurde dann der wichtigste Verlag für topographische Karten in der DDR.

Schallplattenverlage 
In der DDR gab es nur jeweils einen Schallplattenverlag.

 VEB Lied der Zeit Schallplattengesellschaft, 1947–1954
 VEB Deutsche Schallplatten, Berlin, 1954–1990

Neue Buchverlage seit 1989

1989/1990  
Von Ende 1989 bis September 1990 gründeten sich etwa 60 neue Buchverlage, dazu weitere Zeitschriftenverlage.

 Autoren-Kollegium, Berlin, 1989–1992, Theaterverlag
 BasisDruck Verlag, Berlin, seit Dezember 1989
 Bonsai-Typart, Berlin, 1990–etwa 2002
 LinksDruck, dann Ch. Links Verlag, Berlin, seit 1989/90
 Connewitzer Verlagsbuchhandlung, seit 1990
 Corvinus Presse, Berlin, seit 1990, besondere bibliophile Bücher
 Demmler Verlag, Schwerin, März 1990–
 Dingsda-Verlag, Querfurt, 1990–
 Druckhaus Galrev, Berlin
 Edition Fischerinsel, Berlin, 1990–um 1992
 Forum Verlag, Leipzig, 1990–2010
 Janus Verlag, Berlin, von Gerhard Wolf
 Katzengraben-Presse, seit 1990, bibliophile Ausgaben
 Konrad Reich Verlag, Rostock, 1990–
 Kontext Verlag, Berlin, 1990–2005
 Lucie Großer Verlag, Berlin, seit 1990, seit 1997 Marika-Lucie Großer Verlag
 Produzentenverlag Warnke & Maass, Berlin 1990–1991, dann Uwe Warnke Verlag
 Oberlausitzer Verlag, Waltersdorf, seit 1990
 Unabhängige Verlagsbuchhandlung Ackerstraße, Berlin, 1990–1993

Seit Ende 1990 
Seit Oktober 1990 entstanden über 200 weitere Verlage in den neuen Bundesländern. Es werden einige Neugründungen bis 1995 aufgeführt.

 Blaue Äpfel, Magdeburg
 Edition Ost, 1991–2004
 Faber & Faber, Leipzig, seit 1990
 Hayn Verlag, Rudolstadt
 Lukas Verlag, Berlin
 Verlag Lusatia
 Leipziger Universitätsverlag
 Micado-Verlag, Köthen, dann Leipzig, 1991–2003
 Rockstuhl Verlag 
 WeymannBauer-Verlag
 Weißer Stein Greiz

Literatur 
 Christoph Links: Das Schicksal der DDR-Verlage. Die Privatisierung und ihre Konsequenzen. Ch. Links Verlag Berlin 2010 Auszüge, Inhaltsverzeichnis, Verlagsinformation

Weblinks 

 Katalog WorldCat
 DDR-Verlage Bundesarchiv

Einzelnachweise 

DDR-Verlag
 
Verlage, DDR